22-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 8 клубами с 1 мая по 15 ноября 2013 года. Официальное название — Топ-Лига.

Чемпионом впервые стал ошский «Алай», бишкекский «Дордой» был серебряным призёром, 3-е место заняла кантская «Абдыш-Ата».

Участники 

В чемпионате 2013 года, как и в предыдущем, участвовали 8 клубов. По сравнению с сезоном-2012, 2 клуба покинули элиту — бишкекское «Динамо» МВД было расформировано, а «Химик» из Кара-Балты выбыл в Первую лигу.

В высший дивизион решением Федерации футбола были включены «Нефтчи» из Кочкор-Аты, пропустивший прошлый сезон, а также молодёжная команда ФЦ-96 (Бишкек).

Формула чемпионата была изменена: вместо 4-кругового турнира организовано 2 этапа — сначала 8 клубов провели 2 круга, а затем разделились на 2 группы по 4 команды и играли между собой в 2 круга за 1-4-е и 5-8-е места.

Первый этап турнира прошёл с 1 мая по 21 августа, второй этап начался 11 сентября и закончился 15 ноября 2013 года.

В ходе турнира молодёжные команды ФЦ-95 и ФЦ-96 были переименованы соответственно в «Иссык-Куль» (Иссык-Кульская область) и «Манас» (Таласская область) для того, чтобы в чемпионате формально были представлены все регионы страны. Однако оба клуба продолжили играть домашние матчи в Бишкеке.

Команды, занявшие последние места, могут выбыть или не выбыть в Первую лигу Кыргызстана в зависимости от того, расширится или сократится количество участников чемпионата в следующем сезоне; или клубы, занявшие призовые места в Первой лиге, смогут или не смогут соответствовать всем требованиям лицензирования для Топ-Лиги.

Турнирная таблица

Предварительный этап

Финальный этап 

|}

|}

Лучшие бомбардиры чемпионата

Рекорды чемпионата 
Самый результативный матч и самая крупная победа: 29.06.2013 Абдыш-Ата — Манас 14:0

Самая крупная победа на выезде: 11.06.2013 Манас — Абдыш-Ата 0:12

Хет-трики

Ссылки 
 Русскоязычный сайт КПЛ (Русский)

Примечания 

Чемпионат Киргизии по футболу
Спорт в Киргизии в 2013 году
Киргизия
Футбол в Азии в 2013 году